Eastbrook bezeichnet mehrere 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eastbrook (Florida), im Hillsborough County
 Eastbrook (Maine), im Hancock County
 Eastbrook (North Carolina), im Brunswick County
 Eastbrook (Pennsylvania), im Lawrence County
 Eastbrook (Tennessee), im Franklin County
 Eastbrook Manor, im Jefferson County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastbrook Baptist Church and Eastbrook Town House, in Eastbrook, Maine, ID-Nr. 78000163

Siehe auch:
 East Brook